Стефан-Караджа — название населённых пунктов в Болгарии:

 Стефан-Караджа (Варненская область) — село, Варненская область, община Вылчи-Дол.
 Стефан-Караджа (Добричская область) — село, Добричская область, община Добричка.
 Стефан-Караджа (Силистренская область) — село, Силистренская область, община Главиница.

См. также 
 Стефан Караджа
 Стефан
 Караджа